Мо́зіль — українське прізвище.

Відомі люди 

 Мозіль Олег Юрійович (1996) — український футболіст.
 Мозіль Чеслав (1979) — польський співак, композитор та музикант.
 Мозіль Юрій (1907—2001) — греко-католицький священник, історик, письменник.
 Мозіль Юрій Іванович (1977) — український музикант.